Венявино — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 29 км к югу от города Остров, в 1 км к северу от деревни Гривы.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 4 человека.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Синерецкой волости с центром в д.[[Гривы

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)